Лёйе́ (; ) — фамилия и топоним французского происхождения. Может означать:

Фамилия 
 Лёйе, Жак (1685—1746) — французский композитор нидерландского происхождения, двоюродный брат Жана-Батиста Лёйе-«Лондонского» и брат Жана-Батиста Лёйе-«Гентского».
 Лёйе, Жан-Батист, прозванный «Лондонским» (1680—1730) — британский композитор нидерландского происхождения, двоюродный брат Лёйе-«Гентского» и Жака Лёйе.
 Лёйе, Жан Батист, прозванный «Гентским» (1688—1720) — французский композитор нидерландского происхождения, двоюродный брат Лёйе-«Лондонского» и брат Жака Лёйе.
 Лёйе, Жорж (1879—1950) — французский ватерполист и пловец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900 года.

Топоним 
 Лёйе — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Сона.